Ångström může znamenat:

 Ångström, jednotka délky (10−10 m)

příjmení osob
 Anders Jonas Ångström (1814–1874), švédský astronom a fyzik, jeden ze zakladatelů spektroskopie
 Knut Johan Ångström, (1857–1910), švédský fyzik, syn Anderse Jonase

jiný význam
 Ångström (kráter) na přivrácené straně Měsíce